Ка́дочников — русская фамилия; имеет женскую форму Кадочникова.

Известные носители 
 
 
 Кадочников, Иван Петрович (1911—1967) — Герой Советского Союза.
 Кадочников, Константин Павлович (1932—1984) — советский актёр.
 Кадочников, Павел Петрович (1915—1988) — советский актёр и режиссёр, сценарист, педагог.
 Кадочников, Пётр Павлович (1944—1981) — советский актёр.
 Кадочников, Сергей Михайлович (род. 1966) — профессор экономики, директор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.

 Кадочникова, Лариса Валентиновна (род. 1937) — актриса.
 Кадочникова, Наталия Петровна (род. 1969) — советская и российская актриса, дочь Петра Кадочникова, внучка Павла Кадочникова.
 Котович-Кадочникова, Розалия Ивановна (1913—2001) — советская актриса.

Топоним 
 Кадочникова — деревня, Байкаловский район, Свердловская область, Россия